COMAC es una empresa aeroespacial China.

COMAC o Comac también puede referirse a:
 COMAC (organización juvenil), un movimiento estudiantil socialista belga (juventud del Partido del Trabajo de Bélgica, PTB)
 Chinese Overseas Movement of Advanced Culture
 Coordinate Modal Assurance Criterion